Polidhéndri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Polidhéndrion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Polydéndri, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Polýdendro, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar